The Little Rascals Save the Day (ou Os Batutinhas: Uma Nova Aventura) é um filme de comédia diretamente em vídeo de 2014, lançado pela Universal Pictures. O filme é o segundo filme cinematográfico, sucedendo ao principal de 1994, e é uma adaptação de Hal Roach's Our Gang, uma série de curtas-metragens dos anos 20, 30 e 40 (muitos dos quais foram transmitidos na televisão como The Little Rascals) que se centrou nas aventuras de um grupo de crianças de um bairro. 

Com o roteiro de William Robertson e Alex Zammque também dirigiuThe Little Rascals Save the Day apresenta vários dos personagens de Our Gang em um cenário atualizado, e apresenta re-interpretações de vários das curtas-metragens originais. É o segundo longa-metragem da adaptação da Universal, 20 anos após o lançamento de 1994 do filme The Little Rascals.

Enredo  
No último dia de aula antes das férias de verão, Spanky, Alfalfa, Mary Ann e Stymie tentam sair mas cedo tendo Buckwheat e Porky dizendo à Srta. Crabtree que eles precisam ir pra casa. Srta. Crabtree concorda em deixar as quatro crianças irem, forçando-os para fora da surpresa: bolo de sorvete, para a classe. Os Batutinhas dirigem-se à padaria da Vovó Larson, e encontram o Policial Kennedy, Kennedy diz que está namorando a Srta. Crabtree, e as crianças perguntam porque ele ainda não pediu-a em casamento.

Mais tarde, as crianças dirigem-se para a casa de sua árvore localizada ao lado da padaria da avó para começar a ensaiar para um próximo show de Talentos. Os Batutinhas têm sua própria banda, que Spanky decide chamar de "The International Silver String Submarine Band". A banda planeja tocar 
Sonny & Cher "I Got You Babe" para o show de talentos, mas eles não tocam muito bem. Alfafa sugere fazer um desempenho melhor, fazendo Darla para cantar a canção com ele. 

Durante o ensaio da banda, a Vovó é chamada a visitar o banco local e deixa as crianças encarregadas de sua padaria. Os Batutinhas são encarregados de preparar um Bolo Veludo Vermelho, mas eles colocam muita coisa, fazendo com que a massa exploda na cozinha. Um funcionário do banco informa a Vovó que ela deve ao banco 10.000 mil dólares. Se ela não puder pagar o dinheiro em duas semanas, ela perderá sua padaria. Para piorar as coisas, o pai de Waldo quer comprar a padaria e substituí-la por um shopping center. Waldo quer a casa na árvore das crianças para si mesmo. 

Spanky sugere aos Batutinhas receber empregos para ajudar a salvar a padaria da Vovó. Porky, Buckwheat, Mary Ann e Stymie oferecem seus serviços em trabalhos profissionais, mas são recusados. Spanky e Alfalfa começam o emprego como os ajudantes do Sr. Kaye no Clube de Campo, mas os dois são expulsos rapidamente, após Spanky interromper acidentalmente o encontro do Policial Kennedy e da Srta. Crabtree batendo uma bola de Golfe na testa do policial.

Isso não impede Spanky, que ainda tem alguns truques na cachola. Ele sugere um negócio de lavagem de animais de estimação, que rapidamente desaparece depois de substituir, equivocadamente, uma garrafa de xampu por uma tinta verde. A pele de vários animais fica verde, incluindo o gato de Darla. Alfafa tenta compensá-la, oferecendo Darla um passeio para a biblioteca em sua bicicleta, mas ela decide ir com Waldo em seu carro de brinquedo. Isto dá a Spanky a idéia para que os Batutinhas construam seu próprio táxi. Este negócio também termina mal depois que Waldo corta os fios do freio do carro, levando-os para baixo uma colina íngreme e em um gazebo. Darla, que estava andando de táxi, mais uma vez deixa Alfafa para Waldo. O Policial Kennedy, que tem constantemente seus encontros com a Srta. Crabtree interrompida pelos Batutinhas, grita com os garotos por arruinar mais uma tentativa de pedir a professora em casamento. Irritada por Kennedy não gostar de crianças, Srta. Crabtree rompe com ele.

Spanky decide depois que Alfafa entra no ringue de luta contra o misterioso Lutador Mascarado. Porky joga como adversário de Alfalfa, mas ele acidentalmente se dá mal para o Waldo. Waldo contrata Butch e Woim para impedir Alfafa de ganhar o jogo de luta livre. Butch leva o lugar de Porky no ringue e facilmente bate Alfalfa. Para piorar as coisas, Waldo convence Spanky a apostar o dinheiro que ele tinha feito a partir do jogo para ele no caso de Alfafa perder. Irritados com a má decisão de Spanky e sua atitude mandona, o resto da gangue se revolta contra Spanky, mas depois de uma conversa com a Vovó, Spanky é capaz de reatar sua amizade com os outros. As crianças agora começam a ensaiar para o show de talentos, sua última chance de ganhar os 10.000 mil dólares para a Vovó. Enquanto isso, a srta. Crabtree concorda em continuar namorando o Policial Kennedy com a condição de ele assistir ao show de talentos das crianças com ela. Kennedy relutantemente concorda.

No show de talentos, as crianças estão contra vários candidatos profissionais, incluindo uma rotina de música e dança de Waldo e Darla, mas Waldo continuamente empurra Darla fora do centro das atenções e ela finalmente o deixa depois que ele tenta sabotar o International Silver String Submarine Band. A música da banda "I Got You Babe" começa mal e gradualmente se torna incrível, e fica ainda melhor quando Darla chega para cantar com Alfalfa. Os Batutinhas ganham os 10.000 doláres, Darla junta-se oficialmente à banda (e transforma-se a amiga de Alfalfa), a padaria da Vovó é conservada, e a Senhorita Crabtree concorda-se casar o Policial Kennedy.

Em uma seqüência de meados dos créditos, Waldo recebe uma "casa na árvore" de seu pai, como prometido, sob a forma de uma miniatura de sua própria mansão enorme. Quando seu pai oferece a Waldo para batizá-lo ele mesmo, Waldo orgulhosamente anuncia que um só-só coloca e golpeia a garrafa a um dos seus pilares. No entanto, em vez da garrafa, o pilar desenvolve uma rachadura, que então se espalha por toda a casa e dentro de um momento, quebra a poeira. O pai de Waldo comenta a um Waldo chocado, que ele ainda pode ter o recibo.

Elenco 
 Doris Roberts como Vovó Larson
 Greg Germann como Ray "Big Ray" Kaye
 Lex Medlin como Policial Kennedy
 Valerie Azlynn como Senhorita Crabtree
 Jet Jurgensmeyer como Spanky
 Drew Justice como Alfalfa
 Jenna Ortega como Mary Ann
 Connor Berry como Stymie
 Isaiah "Zay Zay" Fredericks como Buckwheat
 Camdem Gray como Porky
 Eden Wood como Darla
 Grant Palmer como Waldo
 Chase Vacnin como Butch
 Rio Mangini como Woim
 Jules, um cão SRD, como Petey
 Billy Johnston como Menino Sardento
 Jim Blanchette como Cliente #1
 Cathy Giannone como Cliente #2
 James Hallett como Técnico do Clube de Golfe
 French Stewart como Funcionário do Banco
 Bug Hall como Entregador/Sorveteiro
 Steve Monroe como Carteiro
 Brian Stepanek como Sérgio
 Mindy Sterling como Coordenador de Talentos
 Robert Torti como Apresentador do Show de TV
 Dashell Zamm como McKibble, o Magnífico

Cenas e situações reaproveitadas 
Muitas das piadas e subtramas do filme também foram emprestados a partir das curtas-metragens de Our Gang/The Little Rascals. Estes incluem:
 O "sinal-secreto" apareceu originalmente no curta-metragem Anniversary Trouble, de 1935.
 As crianças que começam sendo expulsadas para fora da escola durante uma festa na sala de aula, originalmente apareceu no curta-metragem Teacher Pet, de 1930.
 Helping Grandma, de 1931.
 Mike Fright, de 1934.
 Birthday Blues, de 1932.
 Divot Diggers, de 1936.
 Forgotten Babies, de 1933. The Kid From Borneo, também de 1933.
 Free Wheeling, de 1932.
 Came the Brawn, de 1938.

Ver Também 
2014 no cinema
Our Gang
Os Batutinhas

Ligações Externas 

Os Batutinhas: Uma Nova Aventura no AdoroCinema

Filmes lançados diretamente em mídia doméstica
Filmes dos Estados Unidos de 2014